L'altro (The Other) – romanzo di Tom Tryon del 1971 
 Chi è l'altro? (The Other) – film del 1972 diretto da Robert Mulligan
 The Other – gruppo musicale tedesco